Лига 2 2016/2017 () — 78-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон начался 29 июля 2016 года и закончился 19 мая 2017 года. В чемпионате приняли участие 20 команд из Франции. Начиная с этого сезона турнир носит имя титульного спонсора — пиццерии «Доминос», и официально называется «Доминос Лига 2».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Нанси», «Дижон» и «Мец», вышедшие в Лигу 1, а также «Эвиан», «Кретей» и «Париж», вылетевшие в Национальный чемпионат. Их заменили «Реймс», «Газелек Аяччо» и «Труа», занявшие соответственно 18-е, 19-е и 20-е места в Лиге 1, а также команды Национального чемпионата «Страсбур», «Орлеан» и «Амьен», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Национальном чемпионате.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания 

2016/2017
Спорт во Франции в 2016 году
Спорт во Франции в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017